

Persone
 Akechi Hidemitsu – samurai giapponese
 Akechi Mitsuhide – generale giapponese
 Akechi Mitsutada – samurai giapponese
 Akechi Mitsutsugu – samurai giapponese
 Akechi Mitsutsuna – samurai giapponese
 Akechi Mitsuyoshi – samurai giapponese

Altro
 Clan Akechi – clan giapponese, ramo del clan Toki